Die Open 13 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Februar 2010 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships sowie in Buenos Aires der Copa Telmex gespielt. Letzterer zählte genau wie die Open 13 zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Jo-Wilfried Tsonga war der Titelverteidiger im Einzel, er schied jedoch in diesem Jahr im Halbfinale gegen Julien Benneteau aus, welcher im Finale Michaël Llodra mit 3:6, 4:6 unterlag. Dies war für Llodra der erste ATP-Titel in diesem Jahr und sein vierter insgesamt. Im Doppel war Llodra zusammen mit Arnaud Clément Titelverteidiger, beide traten jedoch mit einem anderen Partner an. Llodra zog zusammen mit Benneteau erneut ins Finale ein und siegte dort gegen Julian Knowle und Robert Lindstedt. Es war ihr zweiter gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 512.750 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 576.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 77 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 79 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 34 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Marseille